Sori har flere betydninger eller specialiseringer:
 Flertal af Sorus – gruppe af sporehuse hos bregner og svampe
 En kommune i nord-vest Italien
 Betyder "undskyld mig" på sproget Tok pisin